Das Damendoppel der  US Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Françoise Dürr und Betty Stöve. Das Finale bestritten Margaret Court und Virginia Wade gegen Rosie Casals und Billie Jean King, das Court und Wade in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1973